Paul Richards (1908-1986) est un joueur et entraîneur de baseball.
 Paul Richards (1924-1974) est un acteur américain.
 Paul W. Richards (1964-) est un astronaute américain.
 Paul Richards est un basketteur anglais.